Боксбург — город в провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики. Расположен в 20 км на восток от Йоханнесбурга на высоте 1600 м над уровнем моря. Население — 488 758 жителей (2010). С конца XIX столетия — центр обширной добычи угля и золота.

География 
Боксбург расположен к востоку от Витватерсранда. На западе от Боксбурга расположены города Джермистон и, западнее, Йоханнесбург. На востоке — города Бенони, Бракпан и Спрингс.

В городе Боксбург умеренно-тёплый климат. В прохладный период (с мая по август) осадков гораздо меньше, чем в тёплый период (с сентября по апрель). По классификации Кёппена — субтропический (морской) высокогорный климат (индекс Cwb) с сухой зимой и тёплым летом.

История 
Боксбург был основан в 1887 году для управления близлежащими рудниками. Городу дали имя в честь Эдуарда Бока, государственного секретаря Южноафриканской республики (с 1881 по 1889 гг.). Статус города с 1903 года.

В городе находятся штаб-квартира поставщика комплектующих для автомобилей Volkspares Closed Corporation и крупный торговый центр "Checkers Hyper".

Примечания

Ссылки 
 Герб и флаг города
 Подробная история города ; в Internet Archive

Города ЮАР